Dati désigne notamment :

Patronyme

Agostino Dati (1420-1478), orateur, historien et philosophe italien ;
Carlo Roberto Dati (1616-1675), noble, philologue et scientifique florentin ;
 Leonardo Dati (1360–1425), humaniste italien ;
 Rachida Dati (1965-), femme politique française de droite, ancienne Garde des Sceaux ;
 voir aussi
 Datis, général mède du  ;

Toponyme

 Cella Dati, commune italienne de Lombardie ;

Sigle

 DATI signifie dispositif d'alarme pour travailleur isolé, parfois synonyme de dispositif homme mort, ou de PTI (protection pour travailleur isolé).